Відомі носії:

 Юнґ Володимир Григорович (1889—1942) — український графік-педагог
 Едгар Юліус Юнг (1894—1934) — німецький ідеолог «консервативної революції»
 Юнг Клара Марківна (Хая-Рися Шпіколіцер, 1876—1952) — єврейська артистка естради, оперети, театру.
 Овен Юнг (1874-1962) — американський фінансист
 Карл Густав Юнг (1875-1961) — швейцарський психоаналітик
 Себастьян Юнг (1990) — німецький футболіст, правий захисник
 Томас Юнг (1773-1829) — англійський фізик, медик і мовознавець
 Чарлз Огастес Юнг (1834—1908) — американський астроном
 Юнг — псевдонім гітариста і композитора Володимира Бабушкіна (дует Ptakh_Jung, гурт Пирятин)

Див. також 
 Янг

Німецькі прізвища
Англійські прізвища